Erythromada är ett släkte av svampar. Erythromada ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Erythromada